El dret d'accés a la informació pública és un dels eixos bàsics de la transparència. Es configura com un veritable dret subjectiu del ciutadà, que complementa la informació que aquest pot obtenir per via de la transparència activa que posa al seu abast el Portal de Transparència.

Mitjançant aquesta eina, el ciutadà pot accedir a la informació pública, entesa aquesta com tota aquella que ha estat elaborada per l'Administració i les entitats vinculades i la que aquestes tinguin en el seu poder a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministrin la resta de subjectes obligats d'acord amb el que estableix la Llei.

El sol·licitant no ha de justificar la seva petició, només cal que la concreti i que s'identifiqui per tal d'accedir a la informació, llevat que existeixi un límit legal sobre aquesta. L'exercici d'aquest dret s'ha de basar en la responsabilitat de la ciutadania enfront de l'interès públic.

Per tal de canalitzar les peticions de dret d'accés que es formulin davant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha establert el procediment que ha de seguir la tramitació de les sol·licituds i es dotarà el Portal amb un formulari electrònic per a les peticions que es tramitin mitjançant signatura digital.

Ciències de la informació